Aurora Redondo (Barcelona, l'1 de gener de 1900 - Madrid, el 9 de juliol de 1996) va ser una actriu de teatre i cinema catalana. Va desenrotllar gairebé tota la seva carrera en castellà.

Biografia 
Aurora Redondo va debutar amb tan sols set anys, amb un paper en l'obra Doncell qui cerca muller, la qual es va representar en el Teatre Romea de Barcelona. Al cap d'uns pocs anys es va traslladar a Madrid, on va formar part de la companyia del Teatre de la Comèdia, treballant en diverses obres, com Los caciques, Que viene mi marido o Es mi hombre. Ja no va deixar els escenaris durant tota la seva vida. Al llarg de la seva carrera va actuar en obres com Aventura en lo gris, Ninette y un señor de Murcia, Un millón en la basura, La sopera, Las tormentas no vuelven, La casa de Bernarda Alba, Maribel y la extraña familia o Melocotón en almíbar.

Pel que fa a la televisió, va participar en un gran nombre de sèries i produccions. Va debutar en aquest mitjà l'any 1965 amb l'obra Roberto, amor mío, dins del programa Novela, seguint amb altres representacions en el mateix espai, així com en Estudio 1 i Hora once. També va interpretar alguns episodis en El quinto jinete, Que usted lo mate bien i en Historias para no dormir, de Narciso Ibáñez Serrador. A la dècada de 1980, d'entre totes les seves col·laboracions a la televisió, destaca de manera especial la seva participació en la sèrie Anillos de oro, en el paper de senyora Trini, la propietària que lloga el pis als advocats protagonistes per instal·lar el seu bufet. I en la dècada de 1990 va participar en Celia, en la qual interpretava a la senyora Benita, dirigida per José Luis Borau.

Pel que fa al cinema, va ser el mitjà a què menys es va dedicar. A principis de la dècada de 1920 va participar en un parell de pel·lícules, però el 1954, amb Cañas y barro, és quan va començar la seva activitat en aquest mitjà. No va rodar moltes pel·lícules, entre les quals destaquen Amor bajo cero, Honorables sinvergüenzas, El hombre que se quiso matar, Tengamos la guerra en paz, Las bicicletas son para el verano, Yo soy ésa, Mala yerba i El cianuro… ¿solo o con leche?. Durant la seva trajectòria professional va rebre molts premis, entre els quals destaquen el Premi María Guerrero de 1984 i la Medalla al Mèrit Artístic el 1993. Aurora Redondo va morir el dia 9 de juliol de l'any 1996 a Madrid.

Filmografia

Cinema 

 Santa Isabel de Ceres (1923)
 Mancha que limpia (1924)
 Cañas y barro (1954) 
 El padre Pitillo (1955)
 Amor bajo cero (1960) 
 Honorables sinvergüenzas (1961)
 Ninette y un señor de Murcia (1965) 
 Un millón en la basura (1967) 
 Buenos días, condesita (1967) 
 ¡Cómo sois las mujeres! (1968) 
 De profesión, sus labores (1970) 
 El hombre que se quiso matar (1970)
 Coqueluche (1970) 

 Separación matrimonial (1973)
 El mirón (1977) 
 Tengamos la guerra en paz (1977) 
 El hombre que yo quiero (1978)
 Corazón de papel (1982)
 Las bicicletas son para el verano (1984) 
 Violines y trompetas (1984)
 Caminos de tiza (1988)
 Siempre Xonxa (1989) 
 Yo soy ésa (1990) 
 Mala yerba (1991)
 Dos hombres y una mujer (1994)
 El cianuro... ¿solo o con leche? (1994)

Televisió 

 Novela(1965,1977,1978) 
 Estudio 1(1968,1970,1973,1978,1979,,1984,1989)
 Hora once (1970)
 El último café (1972)
 Animales racionales (1973)
 Noche de teatro (1974)
 Los maniáticos (1974)
 El quinto jinete (1975)
 Que usted lo mate bien (1979)
 Historias para no dormir (1982)
 El trapero (1982)
 Anillos de oro (1983)
 La comedia (1983-1984)
 Tablón de anuncios (1984)
 Homenaje a Lorca (1985)

 Platos rotos (1985)
 La voz humana (1986)
 Històries de cara i creu (1987)
 Don Juan itinerante (1987)
 El mar y el tiempo (1987)
 Los mundos de Yupi (1988)
 Primera función (1989)
 Pero ¿esto qué es? (1989)
 Viva el espectáculo (1991) 
 Taller mecánico (1992) 
 Celia(1993) 
 Encantada de la vida (1994) 
 Canguros (1995)
 Los ladrones van a la oficina (1995-1997)

Teatre 
Selecció

 El rayo (1917), de Pedro Muñoz Seca
 Que viene mi marido (1918), de Carlos Arniches
 Los caciques (1920), de Carlos Arniches
 Es mi hombre (1921), de Carlos Arniches
 La tela (1925), de Pedro Muñoz Seca
 El Padre Pitillo (1937), de Carlos Arniches
 El abuelo Curro (1945), de Fernández Sevilla
 Aventura en lo gris (1963), d'Antonio Buero Vallejo
 Ninette y un señor de Murcia (1965), de Miguel Mihura
 Un millón en la basura (1966), de Vicente Coello.
 Pecados conyugales (1966), de Juan José Alonso Millán
 La vil seducción (1967), de Juan José Alonso Millán
 La pereza (1968), de Ricardo Talesnik
 Tú me acostumbraste (1970), de Alfonso Paso

 La sopera (1972), de Robert Lamoreux
 La muchacha sin retorno (1974), de Santiago Moncada]
 Los gigantes de la montaña (1977), de Luigi Pirandello
 Petra regalada (1980), d'Antonio Gala
 Las tormentas no vuelven (1982), de Santiago Moncada
 Isabel, reina de corazones (1983), de Ricardo López Aranda
 La casa de Bernarda Alba (1984), de Federico García Lorca
 Arsénico y encaje antiguo  (1987), de Joseph Kesselring
 Maribel y la extraña familia (1989), de Mihura
 Celos del aire (1990), de José López Rubio
 Melocotón en almíbar (1993), de Miguel Mihura

Premis 

Altres premis
 Premio María Guerrero de 1984
 Medalla al Mérito Artístico de 1993
 Premi Memorial Margarida Xirgu de 1994 per Melocotón en almíbar

Referències 

Actors barcelonins contemporanis
Actors de sèries de televisió barcelonins
Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts
Morts a el Escorial
Guardonades amb el Premi Memorial Margarida Xirgu
Enterrats al Cementiri de l'Almudena